

Совєтська сільська рада — сільське поселення, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Совєтська сільська рада — сільське поселення, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Совєтська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Оренбурзька область
 Совєтська сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, Алтайський край